Rocchesi – abitanti di Rocca Angitola
Rocchesi – abitanti di Rocca Canavese
Rocchesi – abitanti di Rocca Grimalda
Rocchesi – abitanti di Rocca Imperiale
Rocchesi – abitanti di Rocca San Felice
Rocchesi – abitanti di Rocca d'Arazzo
Rocchesi – abitanti di Rocca de' Giorgi
Rocchesi – abitanti di Roccabascerana
Rocchesi – abitanti di Roccacannuccia
Rocchesi – abitanti di Roccadaspide
Rocchesi – abitanti di Roccaforzata
Rocchesi – abitanti di Roccapiemonte
Rocchesi – abitanti di Roccapietra
Rocchesi – abitanti di Roccarainola
Rocchesi – abitanti di Roccavivara